Августовский — фамилия и название населённых пунктов в России:
 Августовский, Иван Иванович (1840—1897) — российский инженер; тайный советник.
 Августовский — посёлок в Клетнянском районе Брянской области.
 Августовский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области, упразднён в 2014 г.

См. также 
 Августовский канал
 Августовский классицизм
 Августовский переулок
 Августовский повят
 Августовский путч
 Августовский сельский совет
 Августовский уезд